Povești de groază (film) se poate referi la:

 Povești de groază (film din 1962), titlul românesc al filmului Tales of Terror
 Povești de groază (film din 1997), titlul românesc al filmului  Campfire Tales 
 Povești de groază (film din 2012), titlul românesc al filmului  Scary or Die
 Povești de groază (film din 2014), titlul românesc al serialului  Penny Dreadful
 Povești de groază americane (American Horror Story), serial american din 2011 - 2020
 Povești de groază de spus pe întuneric (Scary Stories to Tell in the Dark), film din 2019
 Poveste de groază (Horror Story), film din 2013